Andesembia är ett släkte av insekter. Andesembia ingår i familjen Andesembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spinnfotingar
Andesembia